Франсиску-Белтран:
 Франсиску-Белтран — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Франсиску-Белтран — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.